Le dimanche  est le 51 jour de l'année 1825.

Naissances 
 Alfred Duméril (mort le ), historien français

Décès 
 Adrien Pierre Marie Haincque, (né le 27 novembre 1749) personnalité politique.

Voir aussi 
 20 février et février 1825